Pare-soleil, écran orientable servant à protéger les yeux d'une lumière trop intense
 Pare-soleil, un écran photographique
Pare-soleil publicitaire , permet de protéger les yeux d'une lumière trop forte tout en permettant de faire de la publicité sur son véhicule .
 brise-soleil, qui désigne en architecture des structures posées sur les façades pour limiter l'insolation de locaux quand le soleil n'est pas au zénith, ou posées sur les terrasses pour les ombrer (ombrières).

Notes et références